

Communes espagnoles 

 Cervià de Ter : commune de la province de Gérone, en Catalogne, en Espagne
 Cervià de les Garrigues : commune de la province de Lérida, en Catalogne, en Espagne

Voir aussi 

 Cervia : ville italienne de la province de Ravenne dans la région Émilie-Romagne en Italie